José Yves Limantour (1854-1935), homme d'affaires et homme politique mexicain ;
 Joseph Yves Limantour (1812-1885), armateur français ;
  (né en 1980), acteur costaricain à Mexico. 
 Señorita Limantour, personnage titre de , série télévisée mexicaine.